

Geografia 
Monti Tiburtini – Montagna nella Provincia di Roma

Trasporti 
Monti Tiburtini – Stazione della linea B della metropolitana di Roma